«Когда солнце было богом» () — книга 1956 года Зенона Косидовского.
 «Древнее предание: Когда солнце было богом» () — польский фильм 2003 года режиссёра Ежи Гофмана.